Sassa steht für:
 Sassa (L’Aquila), Ortschaft von L’Aquila, Abruzzen, Italien

Sassa ist der Familienname folgender Personen:
 Sassa Narimasa (1536–1588), japanischer Daimyo

Siehe auch:
 Sassá